Buchs kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Buchs, Zürich, ort och kommun, 
 Buchs, Aargau, ort och kommun, Bezirk Aarau, 
 Buchs, Sankt Gallen, ort och kommun, 
 Buchs, Luzern, ort, Dagmersellen,

Se även 
 Buch